Iverson peut renvoyer à :

Patronyme 
Iverson est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Allen Iverson (1975 - ), joueur de basket-ball américain.
 Emil Iverson (1893 - 1960), entraîneur de hockey sur glace canadien.
 Kenneth Iverson (1920 - 2004), développeur informatique canadien.

Toponyme 
 Ranch Iverson, ranch américain situé à Chatsworth.

Mathématique 
 Crochet de Iverson, notation créée par Kenneth Iverson.

Homonymie de patronyme